Юзеф Костшевський (; 1885 — 1969) — польський археолог.
 Францішек Костшевський (; 1826—1911) — польський художник.